

Adjectif 
 Occidental, le point cardinal ouest.
 Europe occidentale.
 Monde occidental.

Nom 
 Un Occidental désigne couramment un citoyen d'un pays appartenant au Monde occidental.
 Occidental, une langue artificielle, qui porte également le nom plus récent d'« interlingue ».
 Occidental, une localité du Comté de Sonoma.

Titre 
 Occidental,comédie française réalisé par Neïl Beloufa sorti en 2017.